Гендерсон (округ, Іллінойс)
 Гендерсон (округ, Кентуккі)
 Гендерсон (округ, Північна Кароліна)
 Гендерсон (округ, Теннессі)
 Гендерсон (округ, Техас)